Austroposeidon – rodzaj wymarłego dinozaura, zauropoda z kladu Titanosauria.

Skamieniałości olbrzymiego dinozaura znaleziono w Brazylii, na południowym wschodzie kraju, w południowo-zachodnim stanie São Paulo, na przedmieściach Presidente Prudente, przy drodze Raposo Tavares blisko Assis Chateaubriand. Zebrane zostały przez Llewellyna Ivora Price’a w 1953, przechodząc później pod opiekę Museu de Ciências da Terra. Pod względem geologicznym miejsce ich znalezienia leżało w Basenie Paraná, wśród skał grupy Bauru tworzących formację Presidente Prudente, powstałą w epoce kredy późnej, w kampanie-mastrychcie, znaną ze znalezisk: żółwi, Crocodyliformes, ryb i łuskonośnych. Znalezione tam szczątki obejmują pozostałości kręgosłupa, w tym przynajmniej dwa dystalne kręgi odcinka szyjnego, następujący po nim kręg Th1 oraz niekompletne szczątki kręgów grzbietu w liczbie siedmiu i jednego krzyżowego. W rezultacie wszystkie cechy diagnostyczne dotyczą szczegółów anatomii wyrostków kręgów i ich blaszek, niemniej pozwoliły one na opisanie nowego rodzaju dinozaura. Holotyp oznakowano MCT 1628-R. Kamila L.N. Bandeira, Felipe Medeiros Simbras, Elaine Batista Machado, Diogenes de Almeida Campos, Gustavo R. Oliveira i Alexander W. A. Kellner wybrali dla niego nazwę Austroposeidon. Pierwszy człon tej nazwy austro oznacza południowy, odnosząc się do Ameryki Południowej, natomiast drugi jej człon poseidon nawiązuje do Posejdona, bóstwa z mitologii greckiej odpowiadającego za wywoływanie trzęsień ziemi. W rodzaju umieścili pojedynczy gatunek Austroposeidon magnificus. Jego epitet gatunkowy oznacza po łacinie wielki, majestatyczny i wskazuje na olbrzymie rozmiary zwierzęcia. Jego długość oszacowano bowiem na około 25 m.

Zwierzę zostało zaliczone do tytanozaurów, zróżnicowanej grupy zauropodów znanych przede wszystkim, choć nie tylko, z kontynentów Gondwany. Czyni to nowy rodzaj dziesiątym przedstawicielem tytanozaurów odnalezionym w Brazylii, po wczesnokredowym Tapuiasaurus i odkrytych w skałach tej samej grupy Adamantisaurus, „Aeolosaurus”, Baurutitan, Brasilotitan, Gondwanatitan, Maxakalisaurus, Trigonosaurus i Uberabatitan. Udało się również przeprowadzić analizę filogenetyczną. W jej wyniku udało się stwierdzić, że Austroposeidon stanowi grupę siostrzaną Lognkosauria.

Historia 
Skamieniałości tytanozaurów, zróżnicowanej grupy zaurpodów, znajdywano licznie w XX i XXI wieku, zwłaszcza w Ameryce Południowej, szczególnie na terenie Argentyny (Futalognkosaurus) i Brazylii (Adamantisaurus, Antarctosaurus, Baurutitan, Brasilotitan, Gondwanatitan, Tapuiasaurus).

Kolejnego brazylijskiego tytanozaura opisano jednak na podstawie szczątków znalezionych jeszcze dużo wcześniej przed opisaniem większości z powyższych rodzajów. W 1953 Llewellyn Ivor Price dokonał odkrycia na południowym wschodzie kraju, w południowo-zachodnim stanie São Paulo, na przedmieściach Presidente Prudente, przy drodze Raposo Tavares blisko Assis Chateaubriand. Znalezisko obejmowało pozostałości kręgosłupa, w tym przynajmniej dwa dystalne kręgi odcinka szyjnego, następujący po nim kręg Th1 oraz niekompletne szczątki kręgów grzbietu w liczbie siedmiu i jednego krzyżowego. Weszły one potem w skład zbiorów Museu de Ciências da Terra (Muzeum Nauki o Ziemi). Nie było to pierwsze odkrycie paleontologiczne w tym miejscu. Wcześniej znajdywano tam Crocodyliformes, łuskonośne (np. jaszczurkę Brasiliguana), żółwie i ryby.

Nowy rodzaj opisany został jednakże dopiero w 2016. Kamila L. N. Bandeira, Felipe Medeiros Simbras, Elaine Batista Machado, Diogenes de Almeida Campos, Gustavo R. Oliveira i Alexander W. A. Kellner kreowali nowy rodzaj w pracy zatytułowanej A new giant Titanosauria (Dinosauria: Sauropoda) from the Late Cretaceous Bauru Group, Brazil („Nowy ogromny Titanosauria «Dinosauria: Sauropoda» z późnokredowej grupy Baury, Brazylia”) wydanej w PLoS ONE. Czyni to go dziesiątym rodzajem tytanozaurów odnalezionym w Brazylii, po wczesnokredowym Tapuiasaurus i odkrytych w skałach tej samej grupy Adamantisaurus, „Aeolosaurus”, Baurutitan, Brasilotitan, Gondwanatitan, Maxakalisaurus, Trigonosaurus i Uberabatitan.

Budowa 

Znane szczegóły budowy Austroposeidon dotyczą głównie szczegółów anatomii jego kręgów. Kręgi szyjne i grzbietowe są pneumatyczne.

Opistoceliczne i spłaszczone grzbietowo-brzusznie krótkie tylne kręgi szyjne mają wysokie wyrostki kolczyste. Cechują się też trójkątnymi dołami centro-postzygofyzalnymi (centropostzygapophyseal fossae) wokół kanału kręgowego. Cv13 ma wysoki wyrostek kolczysty, wyższy niż u wielu innych tytanozaurów, np. alamozaura czy Trigonosaurus. Kolumnowate blaszki centro-postzygofyzalne ostatniego, trzynastego kręgu szyjnego uznano za autapormofię rodzaju, podobnie jak rozwidloną tylną blaszkę centro-diapofyzalną. Na powierzchni brzusznej tego kręgu widnieje grzebień przyśrodkowy. Pleurocel od dołów centro-diapofyzalnych (centrodiapophyseal fossa) odgranicza blaszka nadpleurocelowa (suprapleurocoel lamina). Żebra szyjne badacze opisują jako krótkie, acz potężnie zbudowane, z krótkim i spłaszczonym bocznie wyrostkiem przednim, o głowie przypominającej występującą u isizaura, lepiej zbudowaną niż u większości Titanosuaria.

Pierwszy kręg grzbietowy, o skróconym w osi przednio-tylnej łuku jak u isizaura czy Futalognkosaurus i o wyrostku kolczystym pionowym jak u Dreadnoughtus czy argentynozaura, przemieszczonym do przodu bardziej niż u większości tytanozaurów, ma wyrostki stawowe boczne przemieszczone w kierunku boczno-brzusznym jak u Mendozasaurus i zygapofyzy o szerokiej, bocznie skierowanej powierzchni stawowej, i mocne wyrostki stawowe tylne (postzygapofyzy). Z kolei blaszki centro-diapofyzalne pierwszego kręgu grzbietowego skręcają w kierunku brzuszno-bocznym, sięgając grzbietowego brzegu trzonu kręgu. Jest to trzecia cecha uznana za autapomorfię Austroposeidon. Proksymalne kręgi grzbietowe mają dobrze rozwinięte blaszki przedkolcowe i spino-diapofyzalne, diapofyzy zaś poszerzone w kierunku przednio-tylnym, nieco nachylone w kierunku brzuszno-bocznym. Nie występuje staw hyposphene-hypantrum.

Blaszki spino-postzygapofyzalne dalszych kręgów grzbietowych w najbardziej wysuniętej do przodu części rozwidlają się. To również autapomorfia rodzaju.

Zachowały się też, choć gorzej, pozostałości kręgów i żeber odcinka krzyżowego. Żebra krzyżowe, przyłączone do kręgosłupa szwem kostnym, trójkątne, zakrzywiały się ku górze.

Całkowitą długość zwierzęcia oszacowano na 25 m, co w chwili opisu czyni go największym znany dinozaurem z Brazylii.

Systematyka 

Kreatorzy wybrali dla nowego rodzaju nazwę Austroposeidon. Pierwszy człon tej nazwy austro oznacza południowy, odnosząc się do Ameryki Południowej, natomiast drugi jej człon poseidon nawiązuje do Posejdona, bóstwa z mitologii greckiej odpowiadającego za wywoływanie trzęsień ziemi, starszego brata Zeusa i władcę oceanów. Wcześniej podobną nazwę odwołującą się do tej samej postaci mitologicznej otrzymał amerykański wczesnokredowy zauropod Sauroposeidon. W rodzaju naukowcy umieścili pojedynczy gatunek Austroposeidon magnificus. Jego epitet gatunkowy oznacza po łacinie wielki, majestatyczny i wskazuje na olbrzymie rozmiary zwierzęcia.

Holotyp składający się z pozostałości kręgów i pojedynczego żebra skatalogowano jako MCT 1628-R.

Austoposeidon zaliczono do dinozaurów z grupy zauropodów. Ta grupa olbrzymich dinozaurów dzieli się na dwie główne linie: diplodokokształtne i Macronaria. Ta ostatnia obejmuje grupę Titanosauriformes, obejmującą brachiozaura i Titanosauria, co w praktyce oznaczam że zaliczają się do niej brachiozaury, euhelop i Titanosauria, przy czym te dwa ostatnie tworzą razem klad Somphospondyli. Austoposeidon należał to Titanosauria definiowanych jako Titanosauriformes bliższe saltazaurowi niż brachiozaurowi czy euhelopowi, a więc obejmujących Saltasauridae, Nemegtosauridae i Malawisaurus.

Celem oceny pozycji Austroposeidon na drzewie rodowym Titanosauria, autorzy przeprowadzili analizę filogenetyczną. W efekcie zaprezentowali następujący kladogram:

Austroposeidon stanowi nań grupę siostrzaną kladu Logncosauria, obejmującego inne ogromne zauropody Mendozasaurus i Futalognkosaurus.

Paleoekologia 
Pozostałości zwierzęcia znaleziono w Ameryce Południowej, na terenie dzisiejszej Brazylii. Pod względem geologicznym miejsce ich znalezienia leżało w Basenie Paraná, wśród piaskowców i mułowców grupy Bauru tworzących formację Presidente Prudente, powstałą w epoce kredy późnej, w kampanie-mastrychcie, znaną ze znalezisk żółwi, Crocodyliformes, ryb i łuskonośnych. W skałach tej samej grupy odkryto już wcześniej liczne zauropody Adamantisaurus, „Aeolosaurus”, Baurutitan, Brasilotitan, Gondwanatitan, Maxakalisaurus, Trigonosaurus i Uberabatitan, przy czym z tej samej formacji pochodzą Brasilotitan, Gondwanatitan, oba zaawansowane ewolucyjnie, ale nie dorównujące Austroposeidon rozmiarami.

Przypisy 

Tytanozaury
Dinozaury Ameryki Południowej
Dinozaury kredy